Стив Колли (; 7 марта 1972, Онкан, Великобритания) — британский мототриалист, 3-кратный бронзовый призёр чемпионата мира по мототриалу в закрытых помещениях, 3-кратный чемпион Великобритании (1993, 1995, 2004) по мототриалу, 3-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Великобритании.

Спортивная карьера 

Стив Колли родился в городке Онкан на острове Мэн. В семилетнем возрасте он начал заниматься мототриалом; его первым мотоциклом стал Yamaha TY80. Заметив талант мальчика, отец продал и TY80, и собственную Honda, чтобы купить Стиву современный триальный байк, Fantic 75. В возрасте 10 лет Колли выиграл на нём телевизионное триал-шоу Junior Kick Start.

После этой победы у Колли появился первый спонсор - как раз компания Fantic. Впоследствии он выступал на заводских Fantic на различных соревнованиях, а в 1989 году в возрасте 17 лет дебютировал на чемпионате мира. Годом позже он подписал контракт с Beta, а с 1995 году сменил команду на Gas Gas и оставался её пилотом на протяжении последующих 20 лет.

Наибольших успехов Колли добился в домашнем Чемпионате Великобритании, завоева три титула в 1993, 1995 и 2004 годах. На мировом уровне он трижды становился победителем Триала наций и трижды же завоёвывал 3-е место в Чемпионатах по мототриалу в закрытых помещениях. Выступления в Чемпионате по мототриалу на открытом воздухе для Колли не были столь же успешными: лучшим его местом в Чемпионате стало 5-е в 1999 году.

После завершения карьеры в профессиональном спорте Колли занялся трюковым триалом. В числе прочего он основал компанию Showtime, занимающуюся организацией триальных шоу. В ходе шоу Колли выполняет всевозможные фристайловые трюки, комментируя их для зрителей. С 2019 года он выступает на Montesa, заключив рекламный контракт с компанией Honda, которой принадлежит бренд Montesa.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Ссылки 
 Официальный сайт Стива Колли
 Facebook Стива Колли
 Twitter Стива Колли
 Instagram Стива Колли
 Youtube-канал Стива Колли

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Великобритании
 Мототриалисты